Bliss ():

 Bliss — фон рабочего стола WinXP
 Bliss — альбом Ванессы Паради
 Bliss — альбом группы Blues Pills
 «Bliss» — песня Пола Гилберта
 «Bliss» — сингл Muse
 Bliss — дебютный студийный альбом норвежской певицы Туне Дамли.
«Bliss» — датская электронная группа.